Fabulous Disaster ist der Name

 eines Studioalbums der Band Exodus, siehe Fabulous Disaster (Album)
 einer US-amerikanischen Punk-Band, siehe Fabulous Disaster (Band)